Le nom Fredericton, ou Frédéricton, fait généralement allusion à la capitale du Nouveau-Brunswick (Canada) mais peut aussi avoir les significations suivantes :

 Fredericton, une circonscription électorale fédérale du Nouveau-Brunswick ;
 Fredericton, une localité de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Canadiens de Fredericton, une ancienne équipe de hockey sur glace.
 Plusieurs navires canadiens :
 , ancienne corvette canadienne de la classe Flower.
 , navire de défense côtière canadien de la classe Halifax.

Homonymie de toponyme